Tresteinane kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mitudomoe Zima, ö,

Svalbard och Jan Mayen 

 Tresteinane (klippor i Svalbard och Jan Mayen), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar